Змагання з бігу на 100 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27-28 вересня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Основним фаворитом змагань вважався лідер сезону американець Крістіан Коулмен.

Результати

Попередній раунд 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші з кожного забігу () та п'ятеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з другого ().

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Найкращий результат за підсумками трьох півфіналів показав Крістіан Коулмен (9,88). До фіналу проходили перші двоє з кожного забігу та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього.

Фінал 

Крістіан Коулмен виправдав сповна надії своїх вболівальників — впродовж всіх раундів змагань відчувалось, що він «на голову» сильніший за інших учасників змагань і 0,13 секунди відставання Джастіна Гетліна від нього у фінальному забігу було тому завершальним підтвердженням. Переможний час американця (9,76) став його новим особистим рекордом та другим в історії чемпіонатів світу переможним часом. Швидше за Коулмена перемагав у фіналах світових першостей лише Усейн Болт (9,58 у Берліні в 2009).

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019
Біг на 100 метрів на чемпіонатах світу з легкої атлетики